Андроскоггин () — река в США, протекает по штатам Нью-Гэмпшир и Мэн. Длина реки — 280 км.  

Река вытекает из озера Амбейгог на высоте 379 м в Нью-Гэмпшире у городка Эррол. 

 На реке популярно рыболовство (форель, лососёвые).

Примечания 

Бассейн Кеннебека
Реки Нью-Гэмпшира
Реки Мэна
География округа Коос
География округа Сагадахок
География округа Андроскоггин
География округа Оксфорд